Zabukovac je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Novog Vinodolskog. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno-jugozapadno je Ruševo Krmpotsko, sjeverozapadno su Podmelnik i Javorje, jugoistočno je Alan.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji
Krmpote